Mari (poble), poble ugrofinès que viu als marges del Volga
 Mari o txeremís, llengua parlada a la república de Marí El
 Mari (deessa), deessa central del panteó basc precristià
 Toponímia: 
 Mari (Mesopotàmia), antiga ciutat de Mesopotàmia
 Marí El, república de Rússia
 Biografies: 
 Gai Mari (157 aC - 86 aC), general i polític romà
 Gai Mari el Jove, fill adoptiu de Gai Mari, cònsol el 82 aC
 Gai Mari l'Altre, parent de Gai Mari
 Pseudomari o el Fals Mari, de nom real Amatius, que es va fer passar per fill o net del gran Gai Mari
 Marc Mari, noble italià de Sidicinum
 Luci Mari (governador), qüestor el 50 aC
 Luci Mari (tribú), tribú de la plebs el 62 aC
 Sext Mari (Sextus Marius), llegat de Dolabel·la a Síria el 43 aC. (Ciceró. Epistulae ad familiares XII,15)
 Tit Mari, soldat romà 
 Sext Mari, empresari romà
 Mari Alfi, Medix Tuticus, suprem magistrat dels campanis
 Marc Aureli Mari, usurpador del tron imperial romà